BSR steht als Abkürzung für:
 Berliner Stadtreinigungsbetriebe, ein Dienstleistungsunternehmen im Bereich Entsorgung
 Bezirksschulrat, Schulbehörde in Österreich
 Biosphärenreservat, UNESCO-Modellregion für nachhaltige Entwicklung in ökologischer, ökonomischer und sozialer Hinsicht 
 Bizepssehnenreflex, ein Muskeleigenreflex des Musculus biceps brachii, siehe Eigenreflex #Bizepssehnenreflex
 Blutsenkungsreaktion, auch als BSG (Blutsenkungsgeschwindigkeit) oder BKS (Blutkörperchensenkung) abgekürzt
 Bobsport, Skeletonsport, Rennrodelsport, Vereinsname des BSR Rennsteig Oberhof
 Bottom Simulating Reflector, ein Reflexionshorizont unter dem Meeresboden
 British School at Rome, ein britisches Bildungs- und Forschungsinstitut in Rom
 Bundesarbeitsgemeinschaft Studierender Reservisten, heute Bundesverband Sicherheitspolitik an Hochschulen
 Bundessicherheitsrat, Kontroll- und Koordinationsgremium für die deutsche Sicherheitspolitik
 Flughafen Basra im Irak (IATA-Code)

Abkürzung